Savski most je najmanji most koji služi za putni saobraćaj u Beogradu. Pored putnog saobraćaja preko njega prelaze i tramvaji.

Tehničke karakteristike 
Dugačak je oko 430 -{m}- dok je raspon između dva glavna stuba 157 -{m}-. Most ima po jednu traku za drumska vozila koje u isto vreme koriste i tramvaji.

Istorija mosta 
Sagrađen za vreme okupacije tokom 1942. godine, jer je tada jedini most preko reke Save (most kralja Aleksandra) bio srušen. Most je od miniranja, od strane nemačkih nacista, 20. oktobra 1944. godine spasio beogradski učitelj Miladin Zarić. Za vreme trajanja Drugog svetskog rata nacistički vojnici su ovaj most zvali Most Princa Eugena, a nakon rata ga je lokalno stanovništvo zvalo Nemački most. Vremenom su se oba naziva prestala koristiti. Tramvajske šine na mostu su postavljene 1984. u sklopu izgradnje tramvajske pruge do Bloka 45 na Novom Beogradu.

Rekonstrukcije mosta 

Most je više puta obnavljan. Poslednja rekonstrukcija je započela 13. oktobra 2007, a drumski saobraćaj je preko njega obnovljen 31. marta 2008. iako rekonstrukcija nije potpuno završena (stubovi i određeni radovi na čeličnoj konstrukciji koji mogu da se obavljaju dok je most u funkciji). Tokom rekonstrukcije 2007/2008, kolovozne trake na samom mostu, ali i njegovim prilazima su proširene kako bi se povećala protočnost saobraćaja i postavljeno je dekorativno osvetljenje.

Prema procenama, nakon ove rekonstrukcije, kapacitet mosta će biti udvostručen na oko 30.000 vozila dnevno.

Galerija

Izvori

Spoljašnje veze 
 Tramvaji i danas voze preko „Nemačkog mosta“ („Večernje novosti“, 23. januar 2014)
 Stari savski most pada u vodu („Politika”, 17. maj 2017)
 Tramvajski most menja lokaciju („Politika”, 29. jul 2018)
 Nasukani most („Politika”, 3. novembar 2019)
 Нови мостови... преко Тисе код Жабља ("Време", 1. април 1938) - најава моста на ранијој локацији
 Ko je spasio Stari savski most 1944. godine („Politika”, 27. februar 2021)
 Za rušenje Starog savskog mosta i gradnju novog – 94 miliona evra („Politika”, 5. novembar 2022)
 Poznato kada se uklanja Stari most na Savi (B92, 19. decembar 2022)

Beogradski mostovi
Железнички мостови преко Саве
Железнички мостови у Србији
Саобраћај на Новом Београду
Грађевине на Новом Београду
Саобраћај на Савском венцу
Грађевине на Савском венцу